Список простых веществ по твёрдости:

Литература 
 

Периодическая система

Твёрдость
Списки химических элементов